Quine kan verwijzen naar:

 Richard Quine, een Amerikaans filmregisseur en acteur.
 Willard Van Orman Quine, een Amerikaans filosoof en logicus uit de 20e eeuw. 
 Robert Quine, een Amerikaans gitarist en neef van de filosoof Willard Van Orman Quine
 Quine, een term uit de informatica waarmee een programma wordt aangeduid dat als enige uitvoer zijn eigen broncode heeft.
 Quine's paradox, een logische paradox.